Le tournoi Santiago Open 2012 est l'édition 2012 du tournoi de squash Santiago Open qui se déroule du 15 au  à Saint-Jacques-de-Compostelle. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA International 25 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont quatre qualifiées et un joueur invité Carlos Cornes. 

En finale, Simon Rösner remporte le  titre de sa carrière face à Cameron Pilley.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Santiago Open
 Saison 2012 de la PSA

Liens externes 

Santiago Open
Squash en 2012
Sport en Espagne en 2012
Sport en octobre 2012